Đurđevo est un toponyme qui peut désigner :
Đurđevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Rača, district de Šumadija ;
Đurđevo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité de Žabalj dans le district de Bačka méridionale.